Џеронимо има више значења:
 Џеронимо
 Џеронимо (Тексас)
 Џеронимо (Оклахома)
 Џеронимо (филм)
 Џеронимо (филм из 2014)